Bardanzellu est un patronyme porté notamment par :

  (1885-1956), avocat, juriste et homme politique italien,
  (1888-1974), officier, avocat et homme politique italien,
 Mavie Bardanzellu (1938-2022), actrice italienne.